USS Goldcrest, een Amerikaans schip
Goldcrest Films, een Britse filmproducent